Sante steht für:

Familienname:

 Georg Wilhelm Sante (1896–1984), deutscher Historiker und Archivar
 Günther Sante (1920–1993), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Hans-Heinrich Sante (1908–1971), deutscher Diplomat
 Ulrich A. Sante (* 1957), deutscher Diplomat
 Wilhelm Sante (1886–1961), Ministerial-Oberinspektor und Senator in Oldenburg

Vorname:

 Sante Canducci (* 1944), san-marinesischer Politiker
 Sante Carollo (1924–2004), italienischer Radrennfahrer
 Sante Ceccherini (1863–1932), italienischer Fechter und Generalleutnant
 Sante Chimirri (* 1924), italienischer Filmschaffender
 Sante D’Orazio (* 1956), US-amerikanischer Fotograf
 Sante David (1908–2007), deutsch-italienischer Germanist
 Sante Gaiardoni (* 1939), ehemaliger italienischer Bahnradsportler
 Sante Geminiani (1919–1951), italienischer Motorradrennfahrer
 Sante Ghedini, ehemaliger Sportdirektor der Scuderia Ferrari
 Sante Pagnini, oder Santi (1470–ca. 1536), italienischer Bibelgelehrter in der Renaissance
 Sante Pesci (um 1712–1786), italienischer Komponist
 Sante Portalupi (1909–1984), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Sante Ranucci (* 1933), ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Sante de Santis (1965–2016), italienischer Koch, Kochbuchautor und Fernsehkoch
 Sante Spigarelli (* 1943), italienischer Bogenschütze
 Sante „Santos“ Pucello (* 1971), italienischer DJ

SANTE steht für:

 Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Generaldirektion der Europäischen Kommission

Siehe auch:
 La Santé
 Cap-Santé
 Sande